Stężyca peut désigner

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stężyca, un village  ;
dans la voïvodie de Lublin
 Stężyca, une gmina rurale  ;
 Stężyca, un village, chef-lieu de cette gmina ;
dans la voïvodie de Poméranie
 Stężyca, une gmina
 Stężyca, un village